6-й чемпионат мира по биатлону прошёл в Норвегии, в Эльверуме в 1965 году.

18 февраля 1965 года в экспериментальном режиме впервые в истории чемпионатов мира была проведена эстафета 4х7,5 км, результаты которой не вошли в медальный зачёт. Эксперимент был признан удачным, и со следующего сезона эстафета официально вошла в программу чемпионатов мира.

20 февраля 1965 года состоялась индивидуальная гонка, и по её итогам также сформирован неофициальный командный зачёт по трём лучшим спортсменам от каждой страны. Всего в индивидуальной гонке приняли участие 48 спортсменов, представлявших 14 государств — 12 стран Европы, а также Канаду и Японию.

Индивидуальная гонка на 20 км

Неофициальный командный зачёт

Эстафета 4х7,5 км (неофициально, вне зачёта)

Зачёт медалей

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты индивидуальной гонки. the-sports.org

Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1965 году
Февраль 1965 года
Эльверум
Чемпионаты мира в Норвегии